Rothenfelde bezeichnet:

 Bad Rothenfelde, eine Gemeinde im Landkreis Osnabrück (Niedersachsen)
 Rothenfelde (Wolfsburg), einen historischen Stadtteil von Wolfsburg (Niedersachsen) 

Siehe auch:
 Rotenfelde